

Biografia 
Si laurea e si specializza in egittologia, seguito da Silvio Curto, con una tesi sui rapporti fra l'Egitto e la Persia achemenide durante la XXVII dinastia, con particolare attenzione ai regni di Cambise e Dario I. Ha inoltre studiato presso l’Università di Gottingen, tenuto conferenze e corsi in varie città italiane e, fra le altre, a Bergamo, Brescia, Torino. Più volte ha partecipato ad incontri al Cairo presso la Facoltà Al Alsun dell’università ‘Ayn Shams ed i suoi libri sono stati oggetto di due tesi di laurea curate da studenti di quella facoltà. Esperantista, ha partecipato a convegni italiani e internazionali di Egittologia, Archeologia in generale e Americanistica. 

Direttore editoriale di case editrici di qualità, ha viaggiato in Europa, Messico, Tibet, Nepal, Turchia, Birmania, Cambogia, India, ha guidato numerosi viaggi di studio e di turismo in tutto l’Egitto, ha partecipato ai lavori per la pubblicazione della tomba di Paser a Dra Abu el Naga, scavato con Manfred Bietak dell’Università di Vienna a Qantir e preso parte, nel 1984, con Mario Tosi ed Enrichetta Leospo, alla spedizione voluta dal Museo Egizio di Torino per ritrovare la tomba di Itj a Gebelein, già portata alla luce da Ernesto Schiaparelli agli inizi del Novecento; ha all'attivo una ricca attività di docenza (presso l'Università popolare), di conferenziere e di divulgatore scientifico televisivo. 

Già collaboratore scientifico del Museo egizio di Torino, la sua attività di ricercatore si è soffermata anche sull'archeologia sperimentale. Fra le principali attività c'è stata la ricostruzione di un modello in scala 1:20 della Barca solare di Cheope[1] con Silvano Borrelli. Fra le sue teorie ha particolare importanza la teoria delle culle impiegate per sollevare i blocchi per la costruzione delle Piramidi, teoria della quale si è data notizia nel volume La culla di Erodoto. Si è interessato, in particolare, di religione e del pensiero sviluppatosi nell’antico Egitto, ed ha una ottima conoscenza dell’antico mondo mesoamericano. 

Attualmente è docente presso l'Università Popolare di Torino di egittologia e archeologia mesoamericana, è vicepresidente del Centro Culturale Dar al Hikma di Torino, che si rivolge all'integrazione fra culture diverse, e Direttore editoriale della casa editrice Sottosopra edizioni. 

Oltre alla sua attività di scrittore per articoli scientifici, ha all'attivo diverse pubblicazioni di libri di vario genere.

Opere

Saggi sull'Egitto 

Nei saggi sull'Egitto, si sofferma su argomenti particolari, alcuni dei quali poco approfonditi in letteratura, come la poesia e l'amore e la religione.

 La signora delle stoffe. Racconti e poesie d'amore dell'Antico Egitto (1991) - Edizioni Angolo Manzoni - ISBN 8886142048
 Il Re dei re nella terra nera. La Persia scopre l'Egitto: Cambise e Dario Faraoni (1993) - Edizioni Angolo Manzoni - ISBN 8886142072
 Il dono del Nilo. Introduzione alla civiltà dei faraoni (1997) - Ananke - ISBN 9788886626217
 Profezie e profeti. Religione, magia e interpretazione del futuro nell'antico Egitto (2003) - Cerriglio Edizioni - ISBN 8888821007
 Erotismo e sessualità nell'antico Egitto (2015) - Yume Edizioni - ISBN 978-88-98862-11-5 (tradotto anche in inglese - Eroticism and Sexuality in Ancient Egypt)
 Nella luce di Maat – La spazialità del sacro. Una verità sulle piramidi e l'Antico Regno – (2010) Ananke ISBN 9788873253587
 La religione invisibile (2017) – Yume edizioni – ISBN 9788898862726
 Nilo segreto (2018) – Yume edizioni – ISBN 9788898862696
 La prostituzione in Egitto e nel mondo antico, Torino 2022

Saggi di americanistica 

 Il sacrificio di specchio fumante. Storia, società e idee religiose degli aztechi, (2018) – Yume edizioni ISBN 9788854940086
 I popoli del sole. Dagli Olmechi agli Aztechi. Introduzione all'archeologia mesoamericana, Torino 2022 - ISBN 9791280007353

Romanzi 
Tutti i romanzi sono ambientati nel passato e sono a tutti gli effetti dei romanzi gialli.

 Il terzo mese dell'inondazione (1991) con Raffaele Romano - Edizioni Angolo Manzoni. Ristampato nel 1996 da Edizioni Sottosopra, ISBN 9788889724002 Ristampato nel 1996 da Ananke e, nel 2005, da Edizioni Sottosopra, ISBN 9788889724002
 La leggenda di Eridano (2004)
 Il mistero del pendaglio di Hori (1992) - Mondadori
 Ramses e l'enigma di Qadesh (1997) - Ananke - ISBN 9788886626194
 Tahrir nel respiro d'Aurora (2012) - Edizioni Sottosopra - ISBN 9788889724293
 La maledizione del cubito d'oro, scritto con la figlia Ilaria. (2013) - Edizioni Sottosopra - ISBN 978-88-89724-39-2
 Lucento e l'enigma di Cheope, Edizioni Sottosopra ISBN 9788889724156

Altro 
 Ti ho amata per la tua voce, racconto inserito nel volume Sette racconti per sette sere (2012) Edizioni Sottosopra ISBN 978-88-89724-34-7
 Torino fra dritte vie e angoli di storia. Da Augusta Taurinorum all'Europa (1993) di cui è autore di gran parte dei testi.
 La leggenda di Eridano (2005) scritto a quattro mani con Raffaele Romano e con presentazione di Bruno Gambarotta. Pubblicato come iniziativa di solidarietà dall'Unifam (Unione contro la fame nel mondo). Con il ricavato di questo libro è stato fatto un ospedale in Mozambico intitolato ai genitori degli autori. 
 Icaro per un'altra luce, favola inserita nella raccolta Tavolozza di favole in favore dei bambini malati di AIDS
 Latifondo e proprietà in L'alimentazione nel mondo antico. L'Egitto (1987) Museo Egizio di Torino
 Contributi in 
 Osvaldo Falesiedi (a cura di), La culla di Erodoto. Un'ipotesi per la costruzione delle piramidi, Torino, Ananke, 2000
 L'anarchia del sacro (2010)
 Sotto il cielo della libertà (2010)
 Il peccato (2012)

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale